Radio-Canada peut faire référence à: 
 La Société Radio-Canada, société d'État du Canada, de langues française et anglaise, active dans les services de la radiodiffusion et de la télédiffusion.
 Elle comporte plusieurs chaînes :
 ICI Radio-Canada Première, chaîne d'information radiophonique.
 ICI Musique, chaîne radiophonique de musique en continu. 
 ICI Radio-Canada Télé, principale chaîne de télévision de langue française de Radio-Canada.
 Radio Canada International, service radiophonique international.
 ICI ARTV, une chaîne qui diffuse les arts et la culture.
 ICI Explora, une chaîne qui diffuse des émissions consacrées aux découvertes scientifiques, à l’environnement, à la nature, à la technologie et à la santé humaine.